Burgey steht für:
Franz Burgey (1927–2018), deutscher Priester und Theologe 
Kerstin Burgey (* 1989), deutsche Fußballspielerin